

Cinema 
I cospiratori (The Conspirators), film diretto da Jean Negulesco (1944)
I cospiratori (A Terrible Beauty), film diretto da Tay Garnett (1960)
I cospiratori (The Molly Maguires), film diretto da Martin Ritt (1970)

Letteratura 
I cospiratori (Schemers), romanzo poliziesco del 2009 di Bill Pronzini